Немота́ — отсутствие речи по причине органических или функциональных нарушений в организме. Под немотой могут подразумеваться:

 Алалия
 Афазия
 Глухонемота
 Мутизм

Примечания